La Bastide hace referencia a varios artículos:

Comunas en Francia por departamento
 La Bastide (Pirineos Orientales)
 La Bastide (Var) 
 La Bastide-Pradines, en Aveyron.
 La Bastide-de-Sérou, en el Ariège.
 La Bastide-l'Évêque, en Aveyron.
 La Bastide-Puylaurent, en Lozère.
 La Bastide-de-Bousignac, en Ariège.
 La Bastide-de-Besplas, en Ariège.
 La Bastide-de-Lordat, en Ariège.
 La Bastide-du-Salat, en Ariège.
 La Bastide-Solages, en Aveyron.
 La Bastide-d'Engras, en Gard.
 La Bastide-Clairence, en Pirineos Atlánticos.
 La Bastide-des-Jourdans, en Vaucluse.
 La Bastide-sur-l'Hers, en Ariège.
 Labastide-Rouairoux, en Tarn.